Delage – casa automobilistica francese
 Guy Delage- ingegnere e nuotatore francese
 Maurice Delage – compositore e pianista francese
 Mickaël Delage- ciclista su strada e pistard francese
 Yves Delage- zoologo francese

Pagine correlate 

Delag
Delarge